Massinissa, est le premier roi de la Numidie unifiée.
 Massinissa II, est un roi de Numidie.
 Massinissa, est un chanteur de musique Chaoui.
 Massinissa Guermah (1983-2001), est un jeune lycéen algérien, sa mort est à l'origine du Printemps noir en Kabylie.

Patronyme 

 Hamaili Massinissa (né en 1988), boxeur de Muay thaï français